Judengarten steht für:

 Judengarten (Prag), den ältesten jüdischen Friedhof Prags
 Judengarten (Wien), an der Stelle des heutigen Palais Collalto